est le terme japonais pour un bourgeon et peut désigner :

Actrice 
 Tsubomi, une idole de la vidéo pour adultes et actrice de films pornographiques japonaise.

Magazine 
 Tsubomi, un magazine d'anthologie de mangas yuri publié au Japon par Houbunsha.